Erne bezeichnet:

 Erne (Fluss), ein Fluss im Nordwesten Irlands
 Lough Erne, zwei große Seen in Nordirland 
 Erne Holding AG Laufenburg, ein Schweizer Bauunternehmen
 Erne Gruppe. ein Vorarlberger Hersteller von Rohrfittings

Erne ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Erne (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 August Erne (1905–1987), Schweizer Radrennfahrer
 Eduard Erne (* 1958), österreichischer Schauspieler und Filmregisseur
 Emil Erne (* 1948), Schweizer Historiker
 Frank Erne (1875–1954), Schweizer Boxer
 Franz Erne (1878–1965), österreichischer Politiker und Richter
 Philippe Erne (* 1986), liechtensteinischer Fußballspieler
 Thomas Erne (* 1956), deutschen Theologe und Autor

Siehe auch:
 Ernée; Erné